Лаги́нос () — древнегреческий сосуд, использовавшийся для хранения ароматических масел, подачи вина и воды. Лагинос напоминает ойнохойю, однако имеет более плоскую форму, и у него отсутствует типичный для ойнохойи венчик в форме трилистника.

Древнейшими датированными находками лагиносов считаются таковые в военном лагере времени Хремонидовой войны на полуострове Koroni, Маркопулон.

См. также 
 Ойнохойя

Примечания

Ссылки 

 Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства

Сосуды Древней Греции